KWEA steht als Abkürzung für:

 Kleinwindenergieanlage des Bundesverbandes WindEnergie in Deutschland
 Kreiswehrersatzamt,  eine ehemalige untere Bundesbehörde der Territorialen Wehrverwaltung auf Ortsebene (Ortsbehörde) mit der Hauptaufgabe, den Personalersatz für die Bundeswehr sicherzustellen. Die Aufgaben wurden von den Karrierecentren der Bundeswehr übernommen. 
Siehe auch:
 Kvea

Abkürzung